Ruggeri es un apellido de origen italiano. Entre sus portadores se encuentran:

Enrico Ruggeri (n. 1957), cantautor italiano.
Guido Ruggeri (fl. 1550s), grabador italiano.
Ivan Ruggeri (1944–2013), emprendedor y dirigente deportivo italiano. 
Oscar Ruggeri (n. 1962), exfutbolista argentino.
Paola Laura Ruggeri Ghigo (n. 1961), Miss Venezuela 1983.
Ruggero Ruggeri (1871–1953), actor teatral y cinematográfico italiano.
Stephan Ruggeri (n. 1996), futbolista argentino.